Caius Marius, többszörös római consul, hadvezér
 Caius Marius, az előbbi adoptált fia, consul i. e. 82-ben